Madame, le Comte, la Bonne et moi (Il conte Max), film hispano-italien de Giorgio Bianchi sorti en 1957 ;
 , film italien de Christian De Sica sorti en 1991.